Single numer jeden w roku 1995 (USA)
 Single numer jeden w roku 1995 (Japonia)

Zobacz też